El Campeonato de España de Fútbol Femenino 1986 corresponde a la cuarta edición la Copa de la Reina.

EL CFF Porvenir se proclamó campeón en la final disputada el 5 de julio de 1986.

Sistema de competición 
La competición se desarrolló por sistema de eliminación directa, con partidos a doble vuelta, excepto la final, jugada a partido único en Medina de Pomar.

Cuadro de resultados

Referencias 

Arquero Alba

Copa de la Reina de fútbol